Крісмері Сантана (,  20 квітня 1995) — домініканська важкоатлетка, бронзова призерка Олімпійських ігор 2020 року.

Результати

Посилання 
 Крісмері Сантана  на сайті IWF

Домініканські важкоатлети
Домініканські бронзові олімпійські медалісти
Бронзові призери літніх Олімпійських ігор 2020
Важкоатлети на літніх Олімпійських іграх 2020
Призери Панамериканських ігор 2019 року
Срібні призери Панамериканських ігор